Idukki (district), een district in de Indiase staat Kerala
Idukki (plaats), een plaats in de Indiase staat Kerala